Mufli, o Eunuco - cortesão abássida do ;
 Mufli de Saje - governador muçulmano do Azerbaijão;
 Mufli, o Turco - general turco do Califado Abássida;
 HV-1 Mufli - aeronave alemã.